TW Гидры () − звезда в созвездии Гидры, находящаяся в 176 световых годах от Солнца.

Это оранжевый карлик класса K главной последовательности типа T Тельца. По размерам и массе она чуть меньше нашего Солнца. TW Гидры входит в звёздную ассоциацию с одноимённым названием, в которую также входит и 2M1207 — красный карлик с недавно открытой планетой. У звезды обнаружен протопланетный диск и юпитероподобная планета. Возраст звезды составляет около 10 миллионов лет.

Протопланетный диск 

Считается, что планетные системы образуются из так называемого протопланетного диска. Звёзды, имеющие его, сравнительно молоды. Так, TW Гидры и её диск образовались приблизительно в период позднего миоцена. Как звезда, так и диск образовались из одного и того же вещества — межзвёздного газа и пыли. Диск вокруг TW Гидры открыли ещё в 2005 году. Его радиус составил около 200 а. е. (для сравнения — радиус орбиты Плутона в афелии — 49,3 а. е., или 7,3 млрд км). Полученные данные показали, что внутренний край газопылевого диска находится на расстоянии 0,07 а. е. от звезды. Его наклонение составляет 7 ± 1 градусов, то есть с Земли наблюдается плашмя. В свободном от диска пространстве вполне могла находиться планета, и дальнейшие исследования показали, что она там действительно есть.

В протопланетном диске звезды обнаружено большое количество воды, и поэтому стоит предполагать, что в системе могут сформироваться планеты, подобные Земле.

В 2016 году астрономы с помощью комплекса радиотелескопов ALMA открыли в формирующемся диске звезды присутствие метилового спирта. Это первый в истории науки случай обнаружения в протопланетном диске подобной органической молекулы. Это также говорит о том, что в системе TW Гидры происходит образование комет.

Предполагаемые планеты 
В 2007 году группа немецких астрономов из Института астрономии Общества Макса Планка обнаружила у звезды планету — TW Гидры b. По массе она чуть больше нашего Юпитера. Вращается вокруг материнской звезды на расстоянии 0,041 а.е. (чуть больше 6 млн км) очень быстро — всего лишь за 3,56 суток. Открытие планеты у столь молодой звезды говорит о том, что планеты-гиганты формируются очень рано: после 8 млн лет существования звезды (планеты земной группы, по современным представлениям, формируются в течение 100 млн лет). В 2008 году команда испанских исследователей пришли к выводу, что планеты не существует.

В 2013 году, на основании существования щели в протопланетном диске в 80 а.е. от материнской звезды, было заподозрено наличие формирующейся планеты массой от 6 до 28 масс Земли.

В 2016 году с помощью телескопа ALMA астрономы рассмотрели с беспрецедентными подробностями протопланетный диск и возможную формирующуюся планету у TW Гидры. Новые наблюдения ALMA выявили ранее неизвестный сгусток, вытянутый по направлению вращения диска. Ширина сгустка приблизительно равна расстоянию от Земли до Солнца (1,0 а.е.), а длина — 4,4 а.е.

См. также 
 Список звёзд созвездия Гидра
 2M1207
 Протопланетный диск
 Планетная система
 AB Возничего

Примечания

Ссылки 
 Планетные системы
 ESA/Hubble
 Астрономическая база данных SIMBAD

Планетные системы
Ассоциация TW Гидры
Звёзды типа T Тельца
Протопланетные диски